Никола́й Григо́рьевич Гри́щенко (*, Харьков) — украинский врач, специалист по репродуктивной медицине, акушерству и гинекологии, доктор медицинских наук, профессор. Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ХНУ имени В. Н. Каразина, генеральный директор Клиники репродуктивной медицины имени академика В. И. Грищенка.

Биография 
Родился в семье медиков-ученых. Мать — доктор медицинских наук, профессор Грищенко Ольга Валентиновна (1954); дед — академик НАНУ, доктор медицинских наук, профессор Грищенко Валентин Иванович (1928—2011); прадед —  доктор медицинских наук, профессор Грищенко Иван Иванович (1897—1983).

Обучение 
В 1998 году Николай Грищенко окончил ХГМУ по специальности «Лечебное дело» и в 2000—2002 годах учился в очной аспирантуре на кафедре акушерства и гинекологии №1.

В 2003 году получил научную степень кандидата медицинских наук по результатам защиты диссертации «Содержание биологически-активных веществ в фолликулярной жидкости и их влияние на процессы оплодотворения ооцитов и развития эмбрионов in vitro при бесплодии» () (специальность «Акушерство и гинекология»).

В 2011 году получил ученую степень доктора медицинских наук по результатам защиты диссертации «Патогенетические основы совершенствования вспомогательных репродуктивных технологий у женщин, которые перенесли хронические воспалительные заболевания органов малого таза» () (специальность «Акушерство и гинекология»).

В 2021 году окончил двухгодичный курс Бизнес-школы МИМ (г. Киев) и получил квалификацию «Senior Executive Master of Business Administration».

Карьера 
Харьковский национальный медицинский университет
В 2002—2004 годах — ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 1.

В 2004—2012 годах — доцент, а в 2012—2016 годах — профессор этой кафедры.

Клиника репродуктивной медицины имени академика В.И. Грищенко
В 2003—2010 годах — медицинский директор Центра репродукции человека «Имплант». С 2011 года — директор «Клиника репродуктивной медицины имени академика В.И. Грищенко», которую по инициативе Николая Грищенко было создано в результате реорганизации Центра «Имплант», и директор ООО «Фармация и медицина».

Клиника является клинической базой для кафедр акушерства и гинекологии Харьковского национального университета имени Василия Каразина и кафедры акушерства и гинекологии № 2 Харьковского национального медицинского университета.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
С ноября 2016 года — заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медицинского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина. Член Ученого совета медицинского факультета.

Общественная деятельность 
С 2005 года — член Европейской ассоциации репродукции человека и эмбриологии ( (ESHRE)). С 2014 года входит в рабочую группу  ESHRE по мониторингу результатов лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий. Также Николай Грищенко входит в Комитет национальных представителей от Украины.

Николай Грищенко является членом Ассоциации акушеров-гинекологов Украины, где с 2016 года входит в состав Президиума; вице-президентом и членом правления Украинской ассоциации репродуктивной медицины.

При участии профессора в контексте национального движения акушеров-гинекологов Украины был организован ряд крупных конференций с международным участием.

С 2011 года Николай Грищенко является главным внештатным специалистом по вопросам репродуктивной медицины Департамента здравоохранения Харьковского городского совета. Его деятельность отмечена Почетной грамотой Харьковского городского совета за вклад в развитие сферы медицины в Харькове (2016).

Научная работа 
Николай Грищенко развивает направление исследований в сфере экстракорпорального оплодотворения. В частности его научные интересы включают репродуктивную эндокринологию, предимплантационную генетическую диагностику, репродуктивную эндоскопию, рецептивность эндометрия.

В течение 2002—2017 годов было выдано 8 патентов на разработки с участием Николая Грищенко.

Другие достижения 
По состоянию на 2013 год Николай Грищенко поставил рекорд среди харьковских клиник, осуществив искусственное оплодотворение женщине в почтенном возрасте: в 2010 году пациентка родила ребенка в возрасте 52 года.

Научные публикации 
Н.Г. Грищенко — автор более 140 научных работ, в том числе 8 патентов, 1 информационного листа. При его участии написаны 6 учебников и учебных пособий, 1 монография. Важные публикации см. в базе Scopus: на ноябрь 2021 года в базе 7 публикаций, процитированы 813 раз (в 771 статьях), индекс Хирша составляет 5.

Учебники и учебные пособия
 
 
 
 
 

Монография
 

Справочник

Примечания

Ссылки 
 

Гинекологи Украины
Акушеры Украины
Доктора медицинских наук
Выпускники Харьковского национального медицинского университета